Smučarski teki na Zimskih olimpijskih igrah 2010 - moški šprint, tekma je potekala 17. februarja 2010. Zlato medaljo je osvojil Nikita Krijukov, srebrno Aleksander Panžinski, bronasto pa Petter Northug.

Rezultati

Kvalifikacije

Zaključni boji

Četrtfinale 
Četrtfinale 1

Četrtfinale 2

Četrtfinale 3

Četrtfinale 4

Četrtfinale 5

Polfinale 
Polfinale 1

Polfinale 2

Finale 

Šprint moški